Vladimir – męskie imię pochodzenia słowiańskiego.

Znane osoby noszące to imię:
 Vladimir Bartol – słoweński pisarz
 Vladimir Beara – chorwacki piłkarz
 Vladimír Bednár – słowacki piłkarz
 Vladimir Boljević – czarnogórski piłkarz
 Vladimír Boudník – czeski grafik i malarz
 Vladimir Brichta – brazylijski aktor
 Vladimír Búřil – słowacki hokeista
 Vladimir Čonč – chorwacki piłkarz
 Vladimir Cosma – skrzypek, kompozytor muzyki filmowej
 Vladimir Cupara – serbski piłkarz ręczny
 Vladimír Dlouhý – czeski aktor
 Vladimír Filo – słowacki biskup
 Vladimír Franz – czeski artysta
 Vladimír Godár – słowacki kompozytor
 Vladimir Grbić – serbski siatkarz
 Vladimir Harkonnen – jedna z głównych postaci w powieści Franka Herberta Diuna
 Vladimír Holan – czeski poeta i tłumacz
 Vladimir Horowitz – amerykański pianista pochodzenia żydowskiego
 Vladimír Hrivnák – słowacki piłkarz
 Vladimir Ivić – serbski piłkarz
 Vladimir Jankélévitch – francuski filozof, pisarz i muzykolog
 Vladimír Javorský – czeski aktor
 Vladimír Jiránek – czeski scenarzysta, reżyser
 Vladimirs Kamešs – łotewski piłkarz
 Vladimir Kozlov – ukraiński wrestler
 Vladimir Kulich – kanadyjsko-czeski aktor
 Vladimír Laštůvka – czeski polityk i inżynier
 Vladimir Levstik – słoweński pisarz
 Vladimír Maňka – słowacki poseł do Parlamentu Europejskiego
 Vladimír Mečiar – słowacki polityk
 Vladimír Menšík – czeski aktor
 Vladimir Nabokov – rosyjski i amerykański pisarz
 Vladimir Oravsky – szwedzki pisarz i reżyser
 Vladimir Padrino – wenezuelski minister obrony
 Vladimir Petković – bośniacki piłkarz
 Vladimir Plahotniuc – mołdawski biznesmen i polityk
 Vladimír Podzimek – czechosłowacki skoczek narciarski
 Vladimir Pozner – francuski pisarz, dziennikarz
 Vladimir Prifti – albański reżyser, aktor i scenarzysta
 Vladimir Raičević – serbski szachista
 Vladimír Remek – pierwszy Czech w kosmosie
 Vladimír Roško – słowacki skoczek narciarski
 Vladimír Sobotka – czeski hokeista
 Vladimír Šmicer – czeski piłkarz
 Vladimír Špidla – premier Czech
 Vladimir Tica – serbski koszykarz
 Vladimír Tošovský – czeski minister przemysłu i handlu
 Vladimir Veličković – serbski i jugosłowiański malarz
 Vladimir Vinek – jugosłowiański piłkarz
 Vladimir Voskoboinikov – estoński piłkarz
 Vladimír Weiss (ur. 1964) – słowacki piłkarz
 Vladimír Weiss (ur. 1989) – słowacki piłkarz
 Vladimir Volkoff – pisarz francuski
 Vladimir Yaroshenko – tancerz rosyjski

Przypisy 

Męskie imiona słowiańskie